Orden de San Carlos puede designar:

 Orden de San Carlos (Colombia);
 Imperial Orden de San Carlos (México);
 Orden de San Carlos (Mónaco).